Ghost Saints (letteralmente in lingua inglese "Santi fantasma", o "Cavalieri fantasma" vista la traduzione italiana del termine saint)  sono due gruppi di personaggi dell'universo dei Cavalieri dello zodiaco:

 Cavalieri di Morgana (Ghost Saints), personaggi presenti nell'anime
 Cavalieri ombra (Ghost Saints), personaggi presenti nel primo film (La dea della discordia)